Comitatul Lafayette, conform originalului din engleză, Lafayette County, este numele a cinci comitate din cinci diferite state ale Statelor Unite ale Americii și a unei parohii (unitate administrativă echivalentă a unui comitat) din Louisiana.

Aceste comitate, precum și cele unsprezece comitate numite Fayette au fost create în onoarea Marchizului de La Fayette (1757 - 1834), fie onorând direct participarea sa extrem de importantă la obținerea independenței SUA, fie, mai târziu, onorând vizita sa istorică în 24 de state ale Statelor Unite. 

 Comitatul Lafayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lafayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lafayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lafayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lafayette, statul  -- (Categorie și format)
 Parohia Lafayette, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Comitatul Fayette (dezambiguizare)
 Comitatul Lafayette (dezambiguizare)
 Districtul Lafayette (dezambiguizare)
 Fayette (dezambiguizare)
 Lafayette (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii